Таблица содержит факторизацию натуральных чисел от 1 до 1000.

Если n - простое число (выделено жирным шрифтом ниже), то разложение состоит только из самого n.

Число 1 не имеет простых делителей и не является ни простым, ни составным числом.

Смотрите также: Таблица делителей (простые и составные делители чисел от 1 до 1000).

Свойства 
Многие свойства натурального числа n можно увидеть или непосредственно вычислить из факторизации n.
 Степень m, в которой простое число p входит в факторизацию числа n - это наибольшее число, для которого n делится на pm. Для простых чисел, не входящих в факторизацию, полагают эту степень равной 0.
 Омега-функция (Ω(n)) - это сумма всех степеней, в которых простые числа входят в разложение n. Например, для 24 = 23 × 31, Ω(24) = 3 + 1 = 4.
 Для простых чисел Ω(n) = 1. Первые: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 . Существует много различных типов простых чисел.
 Составные числа имеют Ω(n) > 1. Первые: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 . Все числа больше единицы простые или составные.
 Полупростые числа имеют Ω(n) = 2 (т.е. они составные). Первые: 4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 33, 34 .
 m - делитель n (также говорят, m делит n, или n кратно m), если все простые числа входят в факторизацию m в степени, не большей чем степень, в которой они входят в факторизацию n.
 Чётные числа имеют простой делитель 2. Первые: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 .
 Нечётные числа, наоборот, не имеют простого делителя 2. Первые: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 . Все целые числа чётные или нечётные.
 В факторизацию квадрата все простые делители входят в чётной степени. Первые: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 .
 В факторизацию куба все простые делители входят в степени, делящейся на 3. Первые: 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728 .
 В факторизацию полнократных чисел все простые делители входят в степени, большей единицы. Первые: 1, 4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, 36, 49, 64, 72 .
 Степени простых числа имеют только один простой делитель. Первые: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19 .
 В факторизации бесквадратных чисел нет простых чисел в степени, большей 1. Первые: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 ).
 Функция Мёбиуса μ(n) равна 0, если n - не бесквадратное число. Иначе, μ(n) = 1, если Ω(n) чётно, и  μ(n) = −1, если Ω(n) нечётно.
 Сфенические числа бесквадратны и имеют Ω(n) = 3, т.е. они являются произведениями трёх различных простых чисел. Первые: 30, 42, 66, 70, 78, 102, 105, 110, 114, 130, 138, 154 .
 Праймориал x# - это произведение всех простых чисел от 2 до x. Первые: 2, 6, 30, 210, 2310, 30030, 510510, 9699690, 223092870, 6469693230, 200560490130, 7420738134810 . 1# = 1.
 Факториал x! - это произведение всех целых чисел от 1 до x. Первые: 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800, 39916800, 479001600 . 0! = 1.
 k-гладкие числа (для натурального k) имеют наибольший простой делитель ≤ k, т.е. это также  j-гладкие числа для любого j > k).
 m более гладкое чем n, если наибольший простой делитель m меньше, чем наибольший простой делитель n.
 У регулярных чисел нет простых делителей больше 5 (5-гладкие числа). Первые: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 .
 НОД(m, n) (наибольший общий делитель m и n) - это произведение всех простых чисел, которые входят в факторизацию как m, так и n (причём в степени, наименьшей из m и n).
 m и n взаимнопросты, если НОД(m, n) = 1, т.е. у них нет общий простых делителей.
 НОК(m, n) (наименьшее общее кратное  m и n) - это произведение всех простых делителей m или n (причём в степени, наибольшей из  m и n).
 НОК(m, n) × НОД(m, n) = m × n. Нахождение простых делителей часто сложнее, чем вычислять НОК и НОД алгоритмами, не требующими знание факторизации этих чисел.

1 — 200

201 — 400

401 — 600

601 — 800

801 — 1000

См. также 
 Таблица делителей
 Простое число
 Факторизация целых чисел

Ссылки 
 Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. : Наука, 1979. С. 646. (Табл.24.7. Разложения на множители)

Списки:Математика
Теория простых чисел
Числа
П